Парреньо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Парреньо, Херман (род. 1993) — испанский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Парреньо, Хосе Хулиан (1728—1785) — кубинский проповедник.